Dreszcze – nieskoordynowane drżenia mięśni
 Dreszcze – film Davida Cronenberga z 1975
 Dreszcze – film Wojciecha Marczewskiego z 1981